International Shooting Sport Federation 
International Sand Sculpture Festival, een jaarlijks evenement op het strand van Scheveningen